Dzierżyńsk – miasto w obwodzie niżnonowogrodzkim Rosji,
 Dzierżyńsk – miasto w obwodzie mińskim Białorusi,
 Romanów – osada w obwodzie żytomierskim Ukrainy, dawniej Dzierżyńsk.

Zobacz też:
 Dzierżynowo – były majątek ziemski w obwodzie mińskim Białorusi.